

Хронологія

Інші авіарекорди

Див. також 
 Рекорди швидкості
 Світовий рекорд

Примітки

Джерела 
 Allward, Maurice. Modern Combat Aircraft 4: F-86 Sabre. London: Ian Allan, 1978. ISBN 0-7110-0860-4.
 Andrews, C.F. and E.B. Morgan. Supermarine Aircraft since 1914. London: Putnam, 1987. ISBN 0-85177-800-3.
 Belyakov, R.A. and J. Marmain. MiG: Fifty Years of Secret Aircraft Design. Shrewsbury, UK: Airlife, 1994. ISBN 1-85310-488-4.
 Bowers, Peter M. Curtiss Aircraft 1907—1947. London: Putnam, 1979. ISBN 0-370-10029-8.
 Cooper, H.J. «The World's Speed Record» . Flight, 25 May 1951, pp. 617–619.
 «Eighteen Years of World's Records» . Flight, 7 February 1924, pp. 73–75.
 Francillon, René J. McDonnell Douglas Aircraft since 1920. London: Putnam, 1979. ISBN 0-370-00050-1.
 James, Derek N. Gloster Aircraft since 1917. London: Putnam, 1971. ISBN 0-370-00084-6.
 Mason, Francis K. The British Fighter since 1912. Annapolis Maryland, US: Naval Institute Press, 1992. ISBN 1-55750-082-7.
 Taylor, H. A. Fairey Aircraft since 1915. London: Putnam, 1974. ISBN 0-370-00065-X.
 Taylor, John W. R. Jane's All The World's Aircraft 1965–66. London: Sampson Low, Marston & Company, 1965.
 Taylor, John W. R. Jane's All The World's Aircraft 1976–77. London: Jane's Yearbooks, 1976. ISBN 0-354-00538-3.
 Taylor, John W. R. Jane's All The World's Aircraft 1988–89. Coulsdon, UK: Jane's Defence Data, 1988. ISBN 0-7106-0867-5.

Світові рекорди